Huaycama es el nombre de dos localidades argentinas:

Huaycama, en el departamento Ambato, provincia de Catamarca; o
Huaycama, en el departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca.